Rh, rh — диграф, используемый в орфографии латинского языка. Буквы R и H, входящие в состав этого диграфа, пишутся раздельно. В латыни обозначает звук  и используется в словах заимствованных, главным образом греческого происхождения.

Примечания

Ссылки 

Диграфы в латинице